Strange Bedfellows (1965), een Amerikaanse film uit 1965
Strange Bedfellows (2004), een Amerikaanse film uit 2004
Strange Bedfellows (ER), een aflevering van ER